Лунда — плато на півдні Африки.
 Лунда — африканський народ.
 Лунда — африканська бантоїдна мова.
 Лунда — державне утворення XVI—XIX століть у басейні річки Конго.